Альдрінґен () — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Йоган фон Альдрінґен — імперський фельдмаршал
 Манфред фон Кларі унд Альдрінґен — австро-угорський державний діяч